Claremont House, mansió d'estil pal·ladianista al comtat de Surrey (Regne Unit)
 Claremont (Califòrnia), població estatunidenca
 Claremont (Carolina del Nord), població estatunidenca
 Claremont (Dakota del Sud), població estatunidenca
 Claremont (Illinois), població estatunidenca
 Claremont (Minnesota), població estatunidenca
 Claremont (Nou Hampshire), població estatunidenca
 Claremont (Virgínia), població estatunidenca